PATCO peut désigner:
 Port Authority Transit Corporation, ligne de chemin de fer américaine.
 Professional Air Traffic Controllers Organization, syndicat américain disparu.